Czernitz steht für:

 den früheren deutschen Namen der Gemeinde Černíč in Tschechien
 das schlesische Dorf Czernica
 Poldi Czernitz-Renn (1878–1955), österreichische Theater- und Filmschauspielerin